JSR steht als Abkürzung für:

 Japan Synthetic Rubber (JSR Corporation), ein japanisches Unternehmen, das synthetische Materialien herstellt
 Java Specification Request, eine Anforderung an eine neue Java-Spezifikation
 Jet Set Radio, ein Videospiel
 Flughafen Jessore in Bangladesch (IATA-Code)
 Jodhpur State Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Britisch-Indien

Abkürzung